

Patronyme
 Louis de Montety (1849-1912), avocat, député de l'Aveyron de 1885 à 1893
 Étienne de Montety (1965), journaliste et écrivain  

Homonymie
Homonymie de patronyme